Свини могу бити:

 Свини (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Свини (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Свини (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република